Villarejo puede hacer referencia a varios artículos:

Divisiones administrativas en España 
 El Villarejo (Albacete), localidad del municipio de Ayna, provincia de Albacete.
 Villarejo (Ávila), localidad del municipio de San Juan del Molinillo, provincia de Ávila.
 Villarejo del Valle, municipio de la provincia de Ávila.
 Villarejo-Sobrehuerta, localidad del municipio de Torrejoncillo del Rey, provincia de Cuenca.
 Villarejo Seco, localidad del municipio de Villar de Olalla, provincia de Cuenca.
 Villarejo de Fuentes, municipio de la provincia de Cuenca.
 Villarejo de la Peñuela, municipio de la provincia de Cuenca.
 Villarejo-Periesteban, municipio de la provincia de Cuenca.
 Villarejo del Espartal, localidad del municipio de Villas de la Ventosa, provincia de Cuenca.
 Villarejo de Medina, localidad del municipio de Anguita, provincia de Guadalajara.
 Villarejo de Órbigo, municipio de la provincia de León.
 Villarejo (La Rioja), municipio de La Rioja.
 Villarejo de Salvanés, municipio de la Comunidad de Madrid.
 Villarejo (Garcirrey), localidad del municipio de Garcirrey, provincia de Salamanca.
 Villarejo (Sardón de los Frailes), localidad del municipio de Sardón de los Frailes, provincia de Salamanca.
 Villarejo (Zamarra), localidad del municipio de Zamarra, provincia de Salamanca.
 Villarejo (Segovia), localidad del municipio de Santo Tomé del Puerto, provincia de Segovia.
 El Villarejo de los Olmos, localidad del municipio de Calamocha, provincia de Teruel.
 El Villarejo (Terriente), localidad del municipio de Terriente, provincia de Teruel.
 Villarejo de Montalbán, municipio de la provincia de Toledo.
 Villarejo de la Sierra, localidad del municipio de Rosinos de la Requejada, provincia de Zamora.
 Villarejo de San Nicolás, antigua localidad del municipio de Villarrobledo, Albacete.
 El Villarejo (Soria), localidad del municipio de Los Rábanos, provincia de Soria.

Personas
 José Manuel Villarejo, excomisario.